Árvay György (1908–1981) gyógyszerész, méhész

Árvai György
 Árvai György (1959–) képzőművész
 Árvaí György (1697–1759) jezsuita szerzetes, költő, tanár